

Política e história 
 União (Brasil) — ente federado da República Federativa do Brasil
 União (Guerra Civil Americana) — uma das duas partes beligerantes da Guerra Civil Americana
 União Indiana ou Índia
 União política
 União real
 União pessoal
 União continental
 União Brasil - partido formado da fusão do Democratas com o PSL em 2021, conhecido pela sigla UNIÃO

Direito 
 União de facto — conhecida no Brasil como União estável

Matemática 
União (matemática) — operador matemático entre conjuntos

Toponímia 
 União (Piauí) — município brasileiro
 União da Vitória — município brasileiro
 União (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, Brasil
 União (Santo Ângelo) — bairro de Santo Ângelo, Brasil

Organizações 
 Companhia União dos Refinadores - Açúcar e Café — extinta empresa brasileira da indústria alimentícia
 Açúcar União — marca brasileira de açúcar
 Edifício União — construção histórica em Porto Alegre, Brasil
 Teatro União — equipamento cultural de Triunfo, Brasil

Clubes esportivos

Em Cabo Verde 
União Futebol Clube (Cabo Verde) — clube da cidade de Fogo, Cabo Verde

Em Portugal 
União Foot-Ball Lisboa — clube extinto da cidade de Lisboa, Portugal
União Futebol Clube de Almeirim — clube da cidade de Almeirim, Portugal
União Futebol Clube Os Pastilhas — clube da cidade de Almada, Portugal
União Futebol Comércio e Indústria — clube desportivo da cidade de Setúbal, Portugal

No Brasil 
Esporte Clube União — clube licenciado da cidade de Tambaú, estado de São Paulo
União Agrícola Barbarense Futebol Clube — clube da cidade de Santa Bárbara D'Oeste, estado de São Paulo
União Esporte Clube — clube da cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso
União Esporte Clube (Timóteo) — clube de futebol feminino da cidade de Timóteo, estado de Minas Gerais
União Esportiva Coelho da Rocha — clube da cidade de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro
União Esportiva Inhumas — clube da cidade de Itaberaí, estado de Goiás
União Esportiva Portuguesa — clube extinto da cidade de Manaus, estado de Amazonas
União Fluminense Futebol Clube — clube da cidade de São Paulo, estado de São Paulo
União Frederiquense de Futebol — clube da cidade de Frederico Westphalen, estado do Rio Grande do Sul
União Futebol Clube (Alagoas) — clube da cidade de União dos Palmares, estado de Alagoas
União Futebol Clube (São Paulo) — clube da cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo
União São João Esporte Clube — clube da cidade de Araras, estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história

Desambiguações de esportes